Charles Lee peut désigner :
 Charles Lee (1732-1782), un général américain ;
 Charles Lee (1758-1815), un avocat américain qui fut procureur général des États-Unis.
 Charles Lee, créateur de la cryptomonnaie Litecoin